Натурализам се може односити на:

 Натурализам (филозофија), у филозофији
 Натурализам (уметност), у уметности
 Натурализам (књижевност), у књижевности